Ко́ен — поширене прізвище єврейського походження. Походить від імені єврейського давньоісторичного коліна когенів (священиків, служителів Храму). Інші варіанти: Кон, Коган, Кан, Канер, Каган, Каганович (Cohn, Cahn, Cohen, Kagan, Kogn)

Особи 

 Альбер Коен (нар. 1895) — французький письменник.
 Амнон Коен (нар. 1960) — ізраїльський політик, депутат кнесету від партії «ШАС».
 Брати Коен — американські кінорежисери Ітан та Джоел Коен.
 Вільям Коен — американський політик і державний діяч, міністр оборони США.
 Герб Коен (1932—2010) — американський музичний менеджер, продюсер та видавець
 Даніель Коен (нар. 1964) — французький кінорежисер, сценарист та актор.
 Девід Коен — керівник фінансової розвідки США.
 Джаред Коен (нар. 1981) — засновник і директор наукового центру Google Ideas, письменник, журналіст, громадський діяч США.
 Джордж Коен (нар. 1939) — колишній англійський футболіст, захисник.
 Елі Коен (1924—1965) — ізраїльський розвідник
 Елі Коен (;  1972) — ізраїльський політик.
 Еморі Коен (; 1990) — американський актор.
 Ендрю Коен (1981) — мальтійський футболіст.
 Йонатан Коен (1996) — ізраїльський футболіст, нападник.
 Леонард Коен (1934—2016) — канадський поет, співак і автор пісень, лауреат чисельних премій.
 Лорен Коен (нар. 1982) — американська актриса і фотомодель.
 Натан Коен (нар. 1986) — новозеландський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Пол Джозеф Коен — американський математик.
 Саша Коен — американська фігуристка.
 Саша Барон Коен — американський комедійний актор.
 Стенлі Коен — американський біохімік.
 Стівен Френд Коен (; 1938—2020) — американський історик, який займається вивченням історії СРСР і відносин зі Сполученими Штатами.
 Фред Коен (нар. 1956) — американський інформатик
 Шарон Коен (нар. 1972) — ізраїльська співачка, яка носить сценічне ім'я Дана Інтернешнел

Цікавий факт 
У саґах місто Київ називалось Koenugarðr, Кенугард

Див. також 
 Кон (прізвище)
 Коган
 Коген (значення)

Примітки 

Єврейські прізвища